D é a maiúscula da letra d, do alfabeto latino
Ou ainda:
  D  - abreviatura de Catálogo  Deutsch, um índice das obras  de Franz Schubert com o respectivo número de ordem (segundo a data de composição ou publicação). 
500 - em numeração romana
D (linguagem de programação)
D (jogo eletrônico) - lançado para PlayStation
Vampire Hunter D - protagonista de Vampire Hunter D
D (álbum) - dos Paralamas do Sucesso
D (banda) - banda japonesa de Visual Kei
Partido Democrata (Estados Unidos), cuja sigla é D.
Don

Ver também
∂ - símbolo de derivada parcial

Desambiguações de letras